Marquês de Pombal – piazza di Lisbona
Marquês de Pombal – stazione della metropolitana di Lisbona

Voci correlate 
 Marchese di Pombal (disambigua)